Ла́хти ( — залив):

Географические объекты 

Лахти — город и порт в южной Финляндии.
Стадион Лахти — перепрофилируемый стадион в городе Лахти.
 «Лахти» — финский футбольный клуб из города Лахти.
Лахти — исторический приход Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии центром которого была Кирха Святой Марии, располагавшаяся в посёлке Лахта.

Персоналии 

Лахти, Аймо (1896—1970) — финский конструктор стрелкового оружия, а также созданные им образцы:

 Лахти-Салоранта М-26 — пулемёт.
 Lahti L-35 — автоматический пистолет.
Лахти, Аки (1931—1998) — финский шахматист.
Лахти, Йоханнес (1952—2017) — финский легкоатлет-десятиборец.
 Лахти, Кристин (род. 1950) — американская актриса, чьи предки были финнами.
 Лахти, Янне (род. 1982) — профессиональный финский хоккеист.

См. также 
 Лахта
 Лахтин